Ро́берт Уэ́йн Мидо́ (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого (когда является скипом своей команды) или третьего (в командах других скипов).

Трёхкратный чемпион мира (, , ). Трёхкратный чемпион Канады (, , ).

На данный момент является единственным среди мужчин-кёрлингистов в Канаде, выигравшем в разные годы три мужских чемпионата Канады на разных позициях: второго в 1993, четвёртого в 1998 и третьего в 2012.

В качестве тренера женской сборной Швеции участник  (команда Швеции стала бронзовыми призёрами).

Достижения 
 : золото (, , ).
 : золото (, , ), серебро (, ), бронза (, ).
 Кубок Канады по кёрлингу: бронза (2004).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Работает генеральным менеджером в гольф-кёрлинг-клубе Port Carling Golf & Country Club.

Женат на Шерри Мидо — известной в прошлом кёрлингистке. У них двое дочерей: Келли (род. 1998) и Эмили (род. 2001).

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «команды Ховарда» (Team Howard)
 Tim Hortons Brier. История и рекорды - Лёд и камень - Блоги - Sports.ru
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады